InSitu est un journal consacré à Nantes et à tous les domaines de la vie nantaise mais qui donne aussi son analyse de la France et du monde.

Le magazine a été créé en . InSitu s'était fixé comme objectif de faire (re)découvrir aux Nantais, néo-nantais et anciens Nantais leur environnement quotidien.

News-magazine trimestriel de 100 pages distribué à 30 000 exemplaires (chiffres 2005 certifiés par l'OJD) dans 150 points de distribution, inSitu offrait à plus de 100 000 lecteurs de l'agglomération nantaise un regard différent, décalé sur leur proximité : personnages méconnus et surprenants, ressources patrimoniales, culturelles, sportives, économiques, touristiques.

En plein essor, devenu un rendez-vous régulier d'information attendu par les nantais et considéré comme une remarquable carte de visite de la métropole, inSitu a été contraint par ses banques de cesser sa publication début 2007.

Lien externe 
 Site officiel.

Presse écrite en français
Média à Nantes
Presse trimestrielle en France